Ле-Тей-Бока́ж () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Васси. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14686.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 244 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 143 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 105 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 79,4 %). Из 105 активных жителей работали 92 человека (48 мужчин и 44 женщины), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 38 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Тей-Бокаж 

Коммуны департамента Кальвадос